Amíntor puede referirse a:

 Amíntor (Macedonio): Noble macedonio, padre de Hefestión, comandante de Alejandro Magno.
 Amíntor (hijo de Egipto): Hijo de Egipto. Fue asesinado por Damone, una de las danaides.
 Amíntor (mitología): En la mitología griega, hijo de Hormenio y rey de Ormenio, Grecia.